Consommation énergétique peut faire référence à :
 ressources et consommation énergétiques mondiales ;
 consommation énergétique du secteur de la construction ;
 consommation énergétique d'un smartphone ;
 consommation de carburant par les voitures ;
 consommation spécifique de carburant.

Voir aussi 
 Effacement de consommation électrique
 Maison à basse consommation d'énergie
 Liste des pays par consommation de pétrole
 Liste des pays par consommation de gaz naturel
 Pointe de consommation électrique
 Ampoule basse consommation